Pünjer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Pünjer (1850–1885), deutscher lutherischer Theologe
 Mary Pünjer (1904–1942),  deutsche Jüdin, die im Nationalsozialismus in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet wurde